Die 8. Futsal-Europameisterschaft wurde vom 31. Januar bis 11. Februar 2012 in Kroatien ausgetragen. Am Turnier nahmen zwölf Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Die spanische Auswahl gewann zum vierten Mal in Folge den EM-Titel und sicherte sich durch einen 3:1-Sieg gegen Russland den insgesamt sechsten Turniererfolg.

Spielorte 

Die Europameisterschaft wurde zum vierten Mal an zwei verschiedenen Spielorten ausgetragen. Hauptaustragungsort war die Arena Zagreb in der Hauptstadt Zagreb, in der neben den Vorrundengruppen B und D und zwei Viertelfinalpartien auch die Halbfinals und das Finale stattfanden. Die Halle ist mit einem Fassungsvermögen von 15.024 Zuschauern die größte Kroatiens.

Die Spaladium Arena in Split diente als zweiter Austragungsort. Neben den Vorrundengruppen A und C war die mit 10.931 Zuschauerplätzen zweitgrößte Sporthalle Kroatiens auch Schauplatz zweier Viertelfinalpartien.

Teilnehmer 
Die Europameisterschaft 2012 wurde zum zweiten Mal mit zwölf Teams ausgespielt. Kroatien war als Gastgeber automatisch qualifiziert. Um die restlichen elf Plätze kämpften insgesamt 42 Nationen. In der ersten Runde spielten die 24 Teams mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in vier Gruppen gegeneinander. Die Gruppensieger kamen in die nächste Runde, wo sie zusammen mit den 18 restlichen Mannschaften in sechs Vierergruppen gelost wurden. Die Gruppenersten sowie die fünf besten Zweiten qualifizierten sich schließlich für die Endrunde.

Die zwölf Teilnehmer der Endrunde wurden in vier Gruppen gelost:

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunden

Turnierbaum 

(): Penalty-Schießen

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Medien 
Alle Spiele wurden entweder live oder zeitversetzt auf Eurosport und hauptsächlich Eurosport 2 gezeigt.

Weblinks 
UEFA Futsal-EM (deutsch)

2012
Europameisterschaft
Europameisterschaft 2012
Sportveranstaltung in Zagreb
Sportveranstaltung in Split